Anton Paulik – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Johan Paulik – attore pornografico slovacco
 Jutta Paulik – ex cestista tedesca